South Bend, Indiana
 South Bend (Nebraska)
 South Bend (Washington)